El término rechazo puede referirse a las siguientes páginas de Wikipedia:

Economía, sociología 
 Rechazo del trabajo, fenómeno que se entiende como el tratar de evitar o superar condiciones de trabajo consideradas asfixiantes o poco satisfactorias para la realización personal.

Psicología social, relaciones interpersonales 
 Rechazo social, circunstancia en la cual un individuo es excluido en forma deliberada de una relación social o interacción social.

Tecnología 
 Rechazo simple, tipo de respuesta usado en control de errores.
 Rechazo múltiple, tipo de respuesta ARQ (Automatic Repeat Request) en la cual no se dejan de enviar paquete de datos hasta que se recibe un NACK (asentimiento negativo).
 Rechazo al modo común (Common Mode Rejection Ratio), uno de los parámetros de un amplificador operacional u opamp, (en inglés Operational Amplifier).
 Rechazado de la plata, técnica de trabajo de este metal desarrollada en la época del Virreinato del Perú.

Política 
 Rechazo del Paraguay a la Junta de Buenos Aires, negativa de la Intendencia del Paraguay, quien no acató ni reconoció ni se subordinó a la Junta, logrando derrotar luego al pequeño ejército enviado a someterla, y así desembocando estos acontecimientos en la independencia de hecho del Paraguay en 1811.